konkatedrala sv. Petra u Splitu, rkt. konkatedrala, sjedište Splitskog konkatedralnog dekanata
 crkve sv. Petra, rkt. marjanska crkvica, koje danas više nema
 Crkva sv. Petra na Kamenu i arheološko nalazište
 crkva sv. Petra na Pazaru u Splitu, rkt. crkva srušena u savezničkom bombardiranju 3. siječnja 1944.